Fantasia Gardens peut désigner :
 l'espace planté d'arbres du complexe de Disneyland Paris situé devant le Disneyland Hotel et servant d'entrée au parc Parc Disneyland depuis son ouverture en 1992.
 depuis , la zone de Fantasyland à Disneyland en Californie, située entre les attractions It's a Small World et Matterhorn Bobsleds, qui servait avant d'entrée à l'attraction Motor Boat Cruise
 un mini-golf du complexe de Walt Disney World Resort ouverte en 1996.
 L'attraction Fantasy Gardens, des jardins situés à Fantasyland à Hong Kong Disneyland.

Walt Disney Parks and Resorts